Legnano bezeichnet:

 eine Stadt in Norditalien, siehe Legnano
 den ortsansässigen Fußballklub, siehe AC Legnano
 ein italienisches Radsportteam, siehe Legnano (Radsportteam)
 der Name der Schlacht bei Legnano
 einen italienischen Fahrradhersteller für Rennräder Legnano (Unternehmen)
 eine ehemalige italienischen Automarke, siehe Fabbrica Italiana Automobile Legnanese

Legnano ist der Beiname folgender Personen:

 Giovanni da Legnano (auch Johannes de Legnano; * um 1320; † 1383), italienischer Jurist, Militärtheoretiker und Kirchenrechtler
 Giovanni da Legnano (Verleger), Mailänder Buchhändler und Verleger am Ende des 15. Jahrhunderts